Alessandro Monticciolo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Monticciolo – mafioso e collaboratore di giustizia italiano